Баи́я (от  или  — «залив, бухта»):

Топонимы 
 Баия () — штат Бразилии.
 Ислас-де-ла-Баия — департамент Гондураса, состоящий из одноимённой островной группы и ряда других островов в Карибском море.
 Баия (формально — Салвадо́р-да-Баи́я) — историческое (приблизительно до середины XX в.) название бразильского города Салвадор, столицы штата Баия.

Спортивные клубы 
 «Баия» — бразильский футбольный клуб из города Салвадор, административного центра штата Баия.
 «Баия» — бразильский футбольный клуб из города Фейра-ди-Сантана штата Баия.
 «Баия» Зугдиди ():
 основанный в 2006 году грузинский футбольный клуб из города Зугдиди, в сезоне-2008/09 — вторая команда футбольного клуба «Зугдиди», в 2006—2009 годах носившего название «Мглеби».
 название грузинского футбольного клуба «Зугдиди» из города Зугдиди в 2009—2012 годах (в результате объединения команд «Мглеби» и «Баия»).

Персоналии 
 Баия, Андре (; род. 1983) — бразильский футболист.
 Баия, Витор (; род. 1969) — португальский футболист.

См. также

Примечания